Numele Jean-François se poate referi la:
 Jean François (matematician) (1582–1668), matematician francez;
 Jean-François Champollion (1790–1832), egiptolog [francez;
 Jean-François Dagenais (n. 1975), muzician canadian;
 Jean-François David (n. 1982), hockeyst canadian;
 Jean-François de La Harpe (1739–1803), critic francez
 Jean-François Marceau (n. 1976), judoka canadian
 Jean-François Marmontel (1723–1799), istoric și scriitor francez;
 Jean-François Millet (1814–1875), pictor francez;
 Jean-François Papillon (d. 1805), revoluționar haitian;
 Jean-François Racine (n. 1982), hockeyst canadian;
 Jean-François Rewbell (1747–1807), politician francez;
 Jean-François Séguier (1703–1784), astronom și botanist francez.